Митрополит Киприа́н (Старорусенко́в или Старору́сенников; вторая половина XVI века, Старая Русса — 17 декабря 1634) — епископ Русской церкви; митрополит Великоновгородский и Великолуцкий (с 1626 года); дипломат.

Биография 
Уроженец Старой Руссы. Не ранее 1608/1609 год стал архимандритом новгородского Варлаамиева Хутынского монастыря.

Когда Новгород был взят шведами под начальством Делагарди, Киприан, по поручению митрополита Исидора и князя Ивана Никитича Одоевского, ездил в Швецию просить, согласно договору, королевича Филиппа «на Ноугородцкое царство». Там его подвергли пыткам, желая «выведать государственные тайны о России», и продержали в заключении до 1613 года.

Приехав в Москву в 1614 году, объяснил царю причины своего посольства в Швецию, просил помощи верному Новгороду.

8 сентября 1620 года был хиротонисан во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан архиепископа, став первым предстоятелем Тобольской епархии. В декабре того же года участвовал в Соборе, который принял решение о перекрещивании «белорусцев».

30 мая 1621 года торжественно прибыл в столицу Сибири. Неусыпно заботился о прекращении беспорядков и безнравственности как среди духовенства, так и среди русских поселенцев, об обращении в православие местных язычников, об устройстве церквей и монастырей и об улучшении быта казаков. Первое время воеводы не только не поддерживали его, но даже противодействовали ему. Киприан крестил многих инородцев, устроил церкви, монастыри: Никольский мужской в Туринске (1622), и в Таре — мужской во имя Нерукотворенного образа Спаса (1624), и девичий во имя святых Параскевы и Екатерины.

4 июня 1621 года он исходатайствовал нескольким монастырям царское жалование, земли, рыбные ловли.

Заботясь о развитии земледелия, Киприан основал две слободы — Устьницынскую и Тавдинскую, а также Успенский мужской монастырь в Томске (1622).

Положил начало Сибирской летописи, записав рассказы живых сподвижников Ермака.

15 февраля 1624 года уехал в Москву.

12 декабря 1625 года (по другим источникам, 14 ноября 1624 года) стал митрополитом Крутицким.

В 1626 году составил канон и стихиры в честь Ризы Господней.

20 октября 1626 года переведён на Новгородскую кафедру, прибыл в Новгород 3 ноября того же года.

Скончался 17 декабря 1634 года, будучи митрополитом Новгородским. Погребён в Корсунской паперти Софийского собора.

По словам Г.-Ф. Миллера, Киприан был первым автором записок о Сибири.

Считается одним из вероятных составителей «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске».

Примечания

Литература 
 Абрамов Н. А. Митрополит Киприан, первый просветитель Сибири и основатель ее летописи // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1849. — Ч. 64. № 10. Отд. 5. — С. 1-8;
 
 
 
 Майничева А. Ю. Двор архиепископа Киприана в Тобольске (20-е гг. XVII в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 1998. — № 3. — С. 82-86

Ссылки 
 Киприан (Старорусенников) На сайте Русское Православие
 Повеление Великого Государя святейшего патриарха Филарета Никитича о выборе и поставлении в Сибирь на архиепискупию Хутынского монастыря игумена Кипреяна, и что для его поставления вышло.
 Три грамоты царя Михаила Федоровича архиепископу Киприану.

 

Персоналии:Смутное время
Похороненные в Софийском соборе (Великий Новгород)
Митрополиты Крутицкие и Коломенские
Основатели монастырей
Персоналии:Хутынский монастырь